Costa (stripreeks)
 Costa! (film), een Nederlandse film uit 2001
 Costa! (televisieserie), een Nederlandse televisieserie, vervolg van de film
 Costa!!, een Nederlandse film uit 2022
 Spaanse kusten
 costa, Latijn voor rib (anatomie)
 costa (insect), de vleugelrand van een insect
 Costa Crociere, een Italiaanse rederij die cruises verzorgt
 Costa (Corsica), een gemeente in Frankrijk
 Costa (Guimarães) een freguesia in de Portugese gemeente Guimarães
 Costa (geslacht), een geslacht van kreeftachtigen

Personen met de achternaam Costa 
 Achille Costa, een Italiaans entomoloog
 Afonso Costa, een Portugees politicus
 Albert Costa, een Spaans tennisser
 Carlos Costa, een Spaans tennisser
 Emanuel Mendez da Costa, een Engelse botanicus, natuuronderzoeker en filosoof
 Gal Costa, een Braziliaans zangeres
 Isaäc da Costa, een Nederlands dichter en historicus
 João Zeferino da Costa, een Braziliaans kunstschilder en tekenaar
 Joseph Mendes da Costa, Nederlands beeldhouwer en keramist
 Lorenzo Costa, Italiaans schider
 Lúcio Costa, een Braziliaans architect
 Claus Costa, een Braziliaans Pop-Art kunstenaar
 Claudio Costa, Italiaans arts
 Matt Costa, een Amerikaans zanger
 Nikka Costa, een Amerikaans zangeres
 Oronzio Gabriele Costa, een Italiaans zoöloog
 Ricardo Costa (voetballer), een Portugees voetballer
 Ricardo Costa (triatleet), een Portugees triatleet
 Rui Costa (voetballer), een Portugees voetballer
 Rui Costa (wielrenner), een Portugees wielrenner

Zie ook
 Kosta (doorverwijspagina)